Амрабат — арабская фамилия.
 Амрабат, Нордин (род. 1987) — марокканский футболист, нападающий.
 Амрабат, Софьян (род. 1996) — марокканский футболист, полузащитник.